«Маппет-шоу» () — англо-американская телевизионная юмористическая программа, созданная Джимом Хенсоном. Выходила в 1976—1981 годах. Основными действующими лицами были куклы-маппеты.

История 
Куклы-маппеты, созданные Джимом Хенсоном, первоначально были персонажами детской программы «Улица Сезам». Решив сделать собственное шоу, Хенсон снял два пилотных выпуска: в 1974 году — The Muppets Valentine Show с актрисой Миа Фэрроу в качестве приглашённой звезды, а в 1975 — «Шоу Маппетов: Секс и насилие» (Muppet Show: Sex and Violence). Главным героем выступал лягушонок Кермит, уже известный по «Улице Сезам».

27 сентября 1976 года появился первый выпуск. Программа показывала жизнь музыкального театра, режиссёром которого был Кермит. В каждом выпуске участвовали приглашённые знаменитости, среди которых: Шарль Азнавур, Сильвестр Сталлоне, Питер Устинов, Мариса Беренсон, Твигги, Стив Мартин, Рудольф Нуреев, Элтон Джон, Элис Купер, Кристофер Рив, Джеймс Коберн, Роджер Мур, Брук Шилдс и многие другие. За пять лет вышло пять сезонов (120 получасовых выпусков). Последний выпуск зрители увидели 1 июня 1981 года.

Первый сезон шоу был показан в 1990 г. на ЦТ СССР.

Персонажи-маппеты 
 Лягушонок Кермит (Джим Хенсон) — режиссёр и управляющий театра. Принимает гостей и объявляет номера.
 Мисс Пигги (сначала Ричард Хант или Фрэнк Оз, потом только Фрэнк Оз) — гламурная и эгоцентричная свинка-актриса, желающая добиться славы. Безответно влюблена в Кермита. Обладает большой физической силой, владеет карате.
 Медвежонок Фоззи (Фрэнк Оз) — неугомонный комик-неудачник, выступающий в жанре «стэнд-ап». Во время выступлений подвергается насмешкам со стороны зрителей, особенно Статлера и Уолдорфа. Помощник Кермита.
 Скутер (Ричард Хант) — посыльный, племянник владельца театра, Джей Пи Гросса.
 Гонзо (Дэйв Гольц) — неординарный актёр, выступающий под именем Великий Гонзо. Исполняет опасные трюки. В отличие от многих маппетов, не является человеком или антропоморфным животным. Завершает вступление одиночной нотой на трубе, что ему по разным причинам не удаётся выполнить эффектно (в первом сезоне у Гонзо также по разным причинам не получается ударить колотушкой о букву «O» как по гонгу).
 Шведский Повар (Джим Хенсон) — повар, готовящий еду по невероятным рецептам. Говорит на псевдо-шведском языке.
 Рольф (Джим Хенсон) — пёс. Пианист-виртуоз, также играет доктора Боба в Ветлечебнице.
 Доктор Бунзен (Дэйв Гольц) — глава маппет-лаборатории, учёный и изобретатель.
 Биккер (Ричард Хант) — ассистент доктора Бунзена, постоянно попадающий в переделки во время испытаний самых необычных разработок.
 Камилла (Джерри Нельсон) — курица, в которую тайно влюблён Гонзо.
 Орёл Сэм (Фрэнк Оз) — белоголовый орлан. Американский патриот и самозваный цензор театра.
 Ангус Макконакл — маппет, по фамилии шотландец. Должен был быть специальным гостем, но был заменен звёздами из Звёздных войн. Является булькающей гаргульей, которая булькает Гершвина. И от этого был выгнан.
 Электрохаос — рок-группа Маппет-театра.
 Доктор Тиз (Джим Хенсон) — руководитель группы. Клавишник с очень длинными руками.
 Животное (Фрэнк Оз) — безумный барабанщик.
 Флойд Пеппер (Сержант Пеппер) (Джерри Нельсон) — хиппующий ударный бас-гитарист в группе доктора Тиза.
 Дженис (сначала Эрин Озкер, потом Ричард Хант) — соло-гитаристка. Хиппачка, по которой сохнет Флойд Пеппер.
 Зуут (Дэйв Гольц) — слегка обкуреный саксофонист. Завершает каждый выпуск своей коронной густой нотой.
 Липс (Стив Уитмир) — трубач.
 Маппет Оркестр — оркестр Маппет-театра начинает и заканчивает выпуски. Участвуют Рольф, Животное, Зуут, Липс, Флойд Пеппер, Крэйзи Гарри и дополнительно:
 Найджел (сначала Джим Хенсон, потом Джон Лавледи) — дирижёр оркестра.
 Трубачка.
 Лью Зиланд (Джерри Нельсон) — актёр работающий с рыбой-бумерангом.
 Статлер и Уолдорф (Ричард Хант и Джим Хенсон) — пара пожилых зрителей, которые занимают места в ложе. В саркастическом духе комментируют происходящее на сцене и каждый комментарий заканчивают одновременным смехом: «О-о-хо-хо-хо!».
 Энни Сью (Луиза Гольд) — юная свинка, невольная конкурентка Мисс Пигги.
 Ведущий новостей (Джим Хенсон) — его бойкие репортажи всегда срываются.
 ФуФу (Стив Уитмир или настоящая собака) — собака Мисс Пигги.
 Свитамс (Ричард Хант) — огромный монстр.
 Линк Свиное рыло (Джим Хенсон) — неотёсанный увалень. Капитан космического корабля «Свиной путь» в сериале «Свиньи в космосе».
 Доктор Окорок (Джерри Нельсон) — офицер по науке в сериале «Свиньи в космосе».
 Бьюгард (Дэйв Гольц) — работник сцены. Прямой как валенок.
 Лягушонок Робин (Джерри Нельсон) — маленький племянник Кермита.
 Крэйзи Гарри (сначала Джон Лавледи, потом Джерри Нельсон) — одержимый пиро- и взрывотехник.
 Мисс Мауси (Джерри Нельсон) — мышь, конкурентка Мисс Пигги в отношении Кермита. Партнёрша Кермита по танцам.
 Гледис (Ричард Хант) — хамоватая официантка.
 Дядюшка Дэдли, или Призрак «Маппет-шоу» (Джерри Нельсон) — дракон, бывший актёр.
 Папс (Джерри Нельсон) — пожилой швейцар. Встречает гостей традиционным «Кто вы?».
 Марвин Саггс (Фрэнк Оз) — слегка съехавший напыщенный музыкант с садистскими наклонностями. Играет на Маппафоне, музыкальном инструменте состоящем из живых маппафонов, при ударе по ним издающих крики различного тона.
 Джордж (Фрэнк Оз) — маразматичный пожилой уборщик.
 Милдред Хакстеттер (Фрэнк Оз или Ричард Хант) — партнёрша Джорджа по танцам, магистр искусств.
 Хильда (Эрин Озкер) — пожилая костюмерша, говорит со славянским акцентом.
 Братья Зуччини (Фрэнк Оз, Джерри Нельсон, Дэйв Гольц, Ричард Хант) — группа акробатов, показывающих номер «человек-ядро».
 Уэйн и Ванда (Ричард Хант и Эрин Озкер) — вокальный дуэт. Несчастный случай всегда мешает им закончить выступление, но, по мнению Сэма, это самые лучшие артисты в театре.
 Джей Пи Гросс (Джерри Нельсон) — бизнесмен, владелец театра, дядя Скутера.
 Сог (Джерри Нельсон) — дружелюбный синий трёхметровый монстр.
 Ленни — бирюзовая ящерица.

Продолжения 
С участием персонажей «Маппет-шоу» было снято несколько полнометражных фильмов: «Маппеты» (The Muppet Movie, 1979), «Большое кукольное путешествие» (The Great Muppet Caper, 1981), «Маппеты завоёвывают Манхэттен» (The Muppets Take Manhattan, 1984), «Рождественская песнь маппет-шоу» (The Muppet Christmas Carol, 1992), «Остров сокровищ маппетов» (Muppet Treasure Island, 1996), «Маппет-шоу из космоса» (Muppets from Space, 1999), «It's a very merry Muppet Christmas movie» (2002), «Лягушонок Кермит: Годы в болоте» (Kermit’s Swamp Years, 2002), «Шоу Маппетов: Волшебник из страны Оз» (The Muppets' Wizard of Oz, 2005), «Маппеты» (The Muppets, 2011) и «Маппеты в розыске» (Muppets Most Wanted, 2014).

С 1984 по 1990 годы выходил мультипликационный сериал для детей «Куколки-малышки» (Muppet Babies), где всё те же персонажи были показаны малышами.

Маппеты появлялись в программе Джима Хенсона The Jim Henson Hour, которая в 1989 году прошла на канале NBC. В 1996 году, уже после смерти Хенсона, маппеты вернулись на телевидение в программе «Маппеты» (Muppets Tonight). Программа повторяла классический формат «Маппет-шоу», только в современном стиле Late Night. Здесь тоже были приглашённые звёзды, например: Мишель Пфайффер, Сандра Буллок, Пирс Броснан. Ведущим стала кукла Клиффорд. В этой программе прибавили массу новых кукол. Она была закрыта в 1998 году.

Практически все герои программы по сей день встречаются в программе «Улица Сезам»

См. также 
 Маппеты (фильм, 1979)
 Маппеты (фильм, 2011)
 Познакомьтесь с Фиблами
 Маппеты 2

Примечания

Ссылки 
 «Маппет-шоу» на TV.com
 Фан-сайт «Маппет-шоу»
 Полный иллюстрированный список всех выпусков

Телепередачи США
Телепередачи Великобритании
Программы, вышедшие сразу в телевизионной синдикации в США
Лауреаты премии «Эмми» за лучшую разножанровую программу
Программы телеканала ITV
Программы — лауреаты премии Пибоди
Кукольные телепередачи
Телесериалы Disney-ABC Domestic Television
Телесериалы США, завершённые в 1981 году